Районы местного управления () — название административно-территориальных единиц второго уровня в некоторых странах.
 Районы местного управления Австралии — всего 567.
 Районы местного управления Нигерии — всего 775.
 Районы местного управления Гамбии () — всего 8.